Clarence Center (New York)
Clarence Center (Michigan)